Chun Doo-hwan (1931 – 2021), polític i militar sud-coreà 
 Chun Jung-myung (Seül, 1980), actor de cinema sud-coreà 
 Chun Lee-Kyung (Corea del Sud, 1976), patinadora de velocitat en pista curta
 Cao Chun (170 – 210), germà menor de Cao Ren, comandà la unitat d'elit de Cao Cao, els Genets Salvatges 
 Carl Chun (Höchst, 1852 – 1914), biòleg marí alemany 
 Chen Chun
 Chang Chun (1889 - 1990), primer ministre
 Guo Chun (1370, Yongjia-?), pintor xinès que va viure sota la dinastia Ming 
 Liao Chun (?-264), general